Кузьмин-Караваев Александр Николаевич (7 ноября 1862 — 13 февраля 1923; вариант написания фамилии — Кузьмин-Короваев) — генерал-лейтенант Генерального штаба.

Образование получил в 3-й Петербургской военной гимназии, Михайловском артиллерийском училище и Николаевской академии Генерального штаба. По Генеральному штабу службу проходил в Кавказском военном округе, старший адъютант штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии, обер-офицер для поручений при штабе Кавказского военного округа, исполняющий должность столоначальника Главного штаба, исполняющий должность штаб-офицера для поручений при штабе Кавказского армейского корпуса, исполняющий должность штаб-офицера для особых поручений при штабе Кавказского военного округа, младший делопроизводитель (1897 г.).

Долго служил в русской военной разведке в Азии, занимался изучением Закавказья, Персии и Афганистана. Старший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба (1900 г.), военный агент в Брюсселе и Гааге (1901 г.), командир бригады 21-й пехотной дивизии, командир бригады Кавказской гренадерской дивизии, начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса.

В Первую мировую войну начальник 1-й Донской казачьей дивизии, генерал-лейтенант (1914 г.). В ноябре 1914 — январе 1917 гг. начальник 76-й пехотной дивизии. Добровольно перешел на службу в Красную армию, служил по военно-учебному ведомству (1918—1920 гг.). После гражданской войны эмигрировал, проживал в Югославии. Умер в г. Любляна.

Литература 
 Русские военные востоковеды до 1917 г. Библиографический словарь, сост. М. К. Басханов. — М., Восточная литература, 2005, с. 134.
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные агенты Российской империи
Царские офицеры на службе в РККА
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Александр Николаевич